El Rombo es un instrumento musical, más precisamente un aerófono libre.

El Rombo está constituido por una junta extremadamente pequeña aplanada (por lo general de madera, pero puede ser hueso, plástico u otro material) con un agujero en un extremo, a través del cual se amarra una cuerda. El sonido es producido por la división del objeto que se mueve con el aire. En consecuencia, el agujero se considera un aerófono sin interrupción de la oscilación.

Este instrumento se remonta en sus orígenes a los tiempos de la prehistoria, y ha marcado su presencia en las diversas culturas del planeta. Los nativos de Australia también lo utilizan con una función ritual. Los pueblos primitivos se servían de este instrumento para comunicarse con los espíritus o las divinidades. Era una creencia muy extendida entre los pueblos agrícolas que la rapidez del movimiento para la producción de su sonido favorecía el crecimiento y la abundancia de los cultivos por un efecto mágico. 

Instrumentos de viento
Música de Australia